Antonio Esposito (Nápoly, 1990. szeptember 5. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Források 
Antonio Esposito adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1990-ben született személyek
Nápolyiak
Olasz labdarúgók
A Spezia Calcio labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A Calcio Padova labdarúgói
A Monza labdarúgói
A Piacenza labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek